Charles Reynaud (1821-1853), poète français ;
 Charles-René Reynaud (1656-1728), mathématicien français ;
 Claude-André-Benoît Reynaud (1749-1815) homme politique français ;
 Claude Auguste Reynaud (1804-1878), médecin français ;
 Edgar Reynaud (1993-), joueur français de hockey sur gazon ;
 Émile Reynaud (1844-1918), dessinateur et animateur français, précurseur du cinéma ;
 Ernest Reynaud (1902-1969), journaliste français ;
 François Reynaud (1825-1909), peintre et dessinateur français ;
 Hilaire Benoît Reynaud (1772-1855), général de brigade français ;
 Jean Reynaud (1806-1863), philosophe français, frère de Léonce Reynaud ci-dessus ;
 Jean-Charles Reynaud (1893-1957), écrivain et scénariste français ;
 Jean-Daniel Reynaud (1926-2019), sociologue français ;
 Jean-Noël Reynaud, chef d'entreprise français ;
 Joseph Reynaud (1845-1924), homme politique français ;
 Léonce Reynaud (1803-1880), ingénieur français ;
 Marie-Line Reynaud (née en 1954), femme politique française ;
 Michel Reynaud  (1950-2020), médecin français ;
 Nicolas Reynaud (1771-1828), général de brigade français ;
 Pascale Reynaud (née en 1963), actrice française ;
 Patricia Reynaud-Bouret, mathématicienne française ;
 Paul Reynaud (1878-1966), homme politique français ;
 Paul Marie Reynaud (1854-1926), missionnaire lazariste français en Chine ;
  ;
 Quentin Reynaud (né en 1982), réalisateur et scénariste français ;
 Raymond Reynaud (1920-2007), peintre et sculpteur français ;
 Roger Reynaud (né en 1916), membre de la Haute Autorité de la Communauté européenne du charbon et de l'acier ;
 Romain Reynaud (né en 1983), footballeur français ;
 Simon Reynaud (1875-1954), homme politique français ;

nom composé
 Alain Reynaud-Fourton (1931-2014), écrivain et dramaturge français, auteur de roman policier ;
 Éric Reynaud-Fourton (1963-), directeur de théâtre et un acteur français.